Francesc Mestre i Bas (1941), galerista i col·leccionista d'art de Barcelona
 Francesc Mestre i Noé (1866-1940), historiador, publicista i escriptor de Tortosa

 Francesc Mestres i Angla (1948-2013), arquitecte i urbanista de Manresa